mokradło – teren podmokły, siedlisko hydrogeniczne

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Mokradła – część wsi Olewin w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Mokradła – przysiółek wsi Warszówek w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Mokradła – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Świerzno